Гербурт — польське прізвище.

Персоналії 
 Миколай з Однова — львівський староста
 Миколай Гербурт — подільський до 1589 р., руський воєвода; староста тлумацький, львівський. Засновник міста Фельштина (тепер с. Гвардійське) на Поділлі
 Пйотр Гербурт — львівський підкоморій, староста бєцький та сондецький
 Ян Гербурт — барський староста
 Ян Гербурт з Фельштина — каштелян Кам'янця-Подільського, староста скальський
 Ян Щасний Гербурт — політичний і літературний діяч, дипломат; власник міста Добромиля і Добромильського замку.

Польські прізвища
Гербурти